Боневасия — фамилия.

 Боневасия, Лимарвин (род. 1989) — легкоатлет Кюрасао.
 Боневасия, Роли (род. 1991) — нидерландский футболист.